Микита Цмих (15 квітня 1997) — білоруський плавець.
Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.

Посилання 
 Микита Цмих на Olympedia.org 
 Микита Цмих на Sports-Reference.com

Примітки 

Народились 1997
Білоруські плавці
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2020
Плавці кролем на спині